Grandcourt puede referirse a:
 Grandcourt, comuna francesa de Somme.
 Grandcourt, comuna francesa de Sena Marítimo.